Шатрова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Шатрова, Вера Михайловна (1918—2008) — советская театральная актриса, народная артистка РСФСР.
 Шатрова, Елена Митрофановна (1892—1976) — русская и советская актриса, народная артистка СССР.